Cuango puede referirse a:

 Cuango, río del Árica Central.
 Cuango, localidad de Angola.
 Cuango, localidad de Panamá.